Karlıova (district), een district van de Turkse provincie Bingöl
Karlıova (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing